Existen varios lugares denominados Plaza Chile o Plaza de Chile:

  Plaza República de Chile, en Buenos Aires, Argentina.
  Plaza Chile Perú, en La Reina, Chile.
  Plaza Chile, en Mendoza, Argentina.
  Plaza de Chile, en Lisboa, Portugal.
  Plaza República de Chile, en Madrid, España.
  Plaza de Chile, en Potsdam, Alemania.
  Plaza de Chile, en San Salvador, El Salvador.